În județul Buzău, există două localități cu numele de Izvoru:
Izvoru, din comuna Cozieni
Izvoru, reședința comunei Tisău